John Lindley ist der Name folgender Personen:

* John Lindley (Botaniker) (1799–1865), englischer Botaniker
 John Lindley (Kameramann) (* 1951), US-amerikanischer Kameramann
 John F. Lindley (1918–1971), US-amerikanischer Politiker